Юлдаш Бабаджанович Бабаджанов (1906 — 1972) — народный комиссар внутренних дел Узбекской ССР, генерал-майор.

Биография 
Родился в узбекской семье, из батраков. В 1916-1925 - батрак у баев в кишлаке Гурлен. В 1925-1926 - крестьянин в своём хозяйстве в родном кишлаке. Член Компартии с 1926. В 1926-1927 младший милиционер конного отряда в Гурлене. В 1927-1928 - заведующий ЗАГС Гурленского райисполкома. Окончил 6-месячные партийные курсы в 1927-1928 и 2-месячные Курсы партактива при ЦК КП(б) Узбекистана в 1929. В 1928-1929 1-й секретарь Гурленского райкома ЛКСМ. В 1929-1930 заведующий агитационно-пропагандистским отделом Ургенчского окружкома ЛКСМ. В 1930 1-й секретарь РК ВКП(б) города Ханки. В 1931-1932 1-й секретарь Кара-Дарьинского РК ВКП(б). С ноября 1932 до марта 1934 1-й секретарь Кураминского РК ВКП(б). Решением ЦК КП(б) Узбекской ССР от 17 марта 1934 снят с должности "за необеспечение руководства и разложение", с передачей партийного дела в Партколлегию КК. Директор Центральной партшколы ЦК КП(б)У в городе Ташкент в 1934-1935. Слушатель УзбИМЭЛ с 1935 до 1937. 1-й секретарь Аккурганского РК ВКП(б) Ташкентской области в 1937-1938. Нарком торговли УзбССР с 1938 по 1939.

Начальник Управления НКВД по Ферганской области с 1939 до 1940. Заместитель наркома внутренних дел с 1940 до 1941, затем в 1941 нарком ВД, с 1941 до 1945 снова заместитель, с 1945 до 1953 нарком ВД, с 1953 до 1954 заместитель министра, с 1954 до 1957 министр ВД УзбССР. Уволен 30.04.57 по болезни; зачислен вновь с 09.01.58; нач. штаба и зам. нач. МП ВО г. Ташкента МВД УзССР 1957-18.08.59; уволен 18.08.59 по служебному несоответствию с ограничением в пенсионном обеспечении. Депутат ВС СССР 2-го созыва.

Воинские звания
 Старший лейтенант государственной безопасности (23.08.1939)
 Капитан государственной безопасности          (11.01.1941)
 Майор государственной безопасности            (04.01.1942)
 Комиссар государственной безопасности        (14.02.1943)
 Генерал-майор        (09.07.1945)

Награды 
 орден Красного Знамени (20.09.1943)
 орден Трудового Красного Знамени (23.12.1939)
 четыре ордена Красной звезды (31.07.1944,  23.01.1946, 06.02.1947, 25.06.1954)
 орден «Знак Почёта»
 Медали в том числе:
 «За боевые заслуги» (1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
Почетные звания
 «Заслуженный работник НКВД» (04.02.1942)

Литература 
Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности, 1941 – 1954: Справочник / Междунар. о-во «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ, ЦА ФСБ России. – М.: О-во «Мемориал», «Звенья», 2010. – 1008 с. Тираж 900 экз.

Примечания

Ссылки 
 ЦентрАзия 

Сотрудники НКВД
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Члены КПСС
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва